NUC steht für:

 National Unification Council, der Wiedervereinigungsrat der Republik China auf Taiwan
 National Union Catalog, Bibliothekskatalog der Library of Congress und anderer amerikanischer Bibliotheken
 National Universities Commission, eine Bildungsbehörde in Nigeria
 Next Unit of Computing, ein Formfaktor für Computer von Intel
 Njala University College, eine staatliche Universität in Sierra Leone

NUC